Кончюс () — литовская фамилия. Известные носители:
 Кончюс, Антонас Юозович (1891—1976) ― литовский трубач и музыкальный педагог.
 Кончюс, Пранас (1911—1965) — литовский «лесной брат» и коллаборационист, участник Холокоста в Литве.